Het gewichtheffen in de klasse boven 75 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op 29 juli 2012. Regerend olympisch kampioene Jang Mi-ran uit Zuid-Korea kwam ditmaal niet  verder dan de vierde plaats. De Chinese Zhou Lulu won het goud.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit de wereldrecords en de olympische records.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen 76